Feather ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Feather (* 1945), britisch-amerikanische Autorin von historischen Liebesromanen
 Leonard Feather (1914–1994), britischer Jazzautor, -musiker und -produzent 
 Lorraine Feather (* 1948), US-amerikanische Jazzsängerin und Songwriterin
 Tiny Feather (1902–1965), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Victor Feather, Baron Feather (1908–1976), britischer Gewerkschaftsfunktionär

Sonstiges:
 Mount Feather, Berg im Viktorialand, Antarktika

Feathers ist der Familienname folgender Personen:
 Beattie Feathers (1908–1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Charlie Feathers (1932–1998), US-amerikanischer Countrymusiker